Sesto se poate referi la:

 Sesto, Italia, comună din provincia Bolzano, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia
 Sesto ed Uniti, comună în Provincia Cremona, Italia
 Sesto al Reghena, comună din provincia Pordenone, regiunea Friuli-Veneția Giulia, Italia
 Sesto Calende, comună în Provincia Varese, Italia
 Sesto San Giovanni, comună în Provincia Milano, Italia
 Sesto Campano, comună în Provincia Isernia, Molise din sudul Italiei
 Sesto Fiorentino, comună în Provincia Florența, Toscana din centrul Italiei